Vjačeslav Ivanov je jméno a příjmení více osob:

 Vjačeslav Ivanov (spisovatel) (1866–1949) – ruský básník
 Vjačeslav Vševolodovič Ivanov (1929–2017) – ruský filolog
 Vjačeslav Ivanov (veslař) (* 1938) – sovětský veslař